Schäffbräu ist

 der ehemalige Name der Ingolstädter Brauerei Ingobräu
 der Name einer Treuchtlinger Brauerei, siehe Schäff (Getränkehersteller)